

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Molw“ beginnt.

Molw 



Molwi 
 Molwistow, Roman Witaljewitsch (* 1981), russischer Naturbahnrodler
 Molwitz, Herbert (1901–1970), deutscher Kupferstecher und Radierer